Acanthopale (plant), een plantengeslacht uit de acanthusfamilie (Acanthaceae)
Acanthopale (worm), een geslacht van borstelwormen uit de familie Chrysopetalidae